В одиночному розряді тенісного турніру Athens Trophy 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Сільвія Ганіка здобула титул, у фіналі перемігши Ангеліку Канеллопулу 7–5, 6–0.

Сіяні гравчині 

 Лаура Гарроне (півфінал)
 Сандра Чеккіні (2-ге коло)
 Ангеліка Канеллопулу (фінал)
 Ліліан Дрешер (чвертьфінал)

 Сільвія Ганіка (переможниця)
 Ізабель Куето (чвертьфінал)
 Чілла Бартош-Черепі (2-ге коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 

Athens Trophy